Каппелла-де-Пиченарди () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Население составляет 438 человек (2008 г.), плотность населения составляет 30 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 26030. Телефонный код — 0372.

Покровительницей коммуны почитается святая Агата.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/